Johann Friedrich Ahlfeld ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Ahlfeld (1810–1884), deutscher lutherischer Theologe, siehe Friedrich Ahlfeld (Theologe)
 Johann Friedrich Ahlfeld (Mediziner) (1843–1929), deutscher Gynäkologe